Miechucińskie Chrósty – część wsi Miechucino w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno
 Miechucińskie Chrósty – osada w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy